Agostino Capozzi, nome d'arte Mario Trevi (1941) – cantante e attore teatrale italiano
Alba Valech Capozzi (1916-1999) – scrittrice italiana
Alberto Capozzi (1886-1945) – attore e doppiatore italiano
Deborah Capozzi (1981) – velista statunitense
Gianluca Capozzi (1975) – cantautore italiano
Guido Capozzi (1918-2014) – giurista e magistrato italiano
  Salvatore Capozzi , nome d'arte Franco Moreno (1958) – cantautore italiano